Centriscidae är en familj av fiskar. Centriscidae ingår i ordningen Syngnathiformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Centriscidae 12 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Centriscidae